Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2007 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 22 do 28 stycznia 2007 w hali Torwar II w Warszawie.

W konkurencji solistów zwyciężył Francuz Brian Joubert, zaś wśród solistek Włoszka Carolina Kostner. W parach sportowych swój pierwszy tytuł mistrzów Europy wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych zwyciężyli Francuzi Isabelle Delobel i Olivier Schoenfelder.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2006 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1993 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Program zawodów 
 21 stycznia – pierwszy oficjalny trening
 22 stycznia – ceremonia otwarcia
 23 stycznia – tańce obowiązkowe, ceremonia otwarcia na lodzie, program krótki par sportowych
 24 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 25 stycznia – tańce oryginalne, program dowolny solistów
 26 stycznia – program krótki solistek, tańce dowolne
 27 stycznia – program dowolny solistek, bankiet końcowy
 28 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym był Golden Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2007
2007 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Warszawie
2007 w polskim sporcie
Łyżwiarstwo figurowe w Polsce